Се́ндеров — еврейская патронимическая фамилия от личного имени Сендер.

 Сендеров, Валерий Анатольевич (1945—2014) — советский диссидент, математик, правозащитник, политзаключённый.
 Сендеров, Ной Иосифович (род. 1921) — российский художник, деятель советского кино, художник-постановщик.
 Сендеров, Эрнест Эрнестович (род. 1936) — учёный-геолог, геохимик.

См. также 
 Сендер
 Шендеров